George Nelson peut désigner :
 George Nelson (1908-1986), un designer américain ;
 George Nelson (1908–1934), un gangster américain surnommé « Baby Face Nelson » ;
 George Nelson (1950-), un astronaute américain ;
 George R. Nelson (1927-1992), un chef décorateur américain.